ИГУ — аббревиатура, может означать:

 ИГУ — Иркутский государственный университет
 ИГУ — Иркутское геологическое управление

См. также 
 ИГ
 ИГИ